La bandiera nera è un riconoscimento negativo che l'associazione ambientalista Legambiente in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente conferisce annualmente a quei soggetti, individuati come i "nuovi pirati", che avrebbero causato danni all'ambiente e compromesso ecosistemi, responsabili di iniziative ai danni del mare e, più in generale, della fascia costiera, ma anche dell'arco alpino.

Dal 2008 non viene assegnata solo a comuni presenti in questi due ecosistemi, ma anche a individui singoli, aziende o amministrazioni.

Voci correlate
La Nuova Ecologia
WWF

Collegamenti esterni
 

Inquinamento